

Кристал-Лейкс — місто, штат Міссурі
 Кристал-Лейкс — переписна місцевість, штат Огайо